Большееланское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Усольском районе Иркутской области России. Административный центр — Большая Елань.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 2741 человек, в том числе 1285 мужчин и 1456 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Большая Елань
 Архиереевка
 Большежилкина
 Калиновка
 Низовцева
 Новоясачная
 Целоты

Примечания 

Муниципальные образования Усольского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области